Тейс () — нидерландское мужское имя, краткая форма имени Маттейс, происходящего от имени апостола Матфея.
  (род. 1980) — нидерландский велогонщик.
  (род. 1957) — нидерландский политик.
  (род. 1948) — нидерландский музыкант.
 Тейс Вервест (род. 1969) — нидерландский диджей, известный под именем Tiësto.
  (1943—2008) — нидерландский политик.
 Тейс Либрегтс (род. 1941) — нидерландский тренер и футболист.
 Тейс Нимантсфердрит (род. 1978) — нидерландский журналист.
  (род. 1978) — нидерландский актёр.
  (1930—2007) — нидерландский велогонщик.
 Бернд Тейс (род. 1978) — бельгийский тренер и футболист.
  (1624—1677) — фламандский художник.
  (род. 1970) — бельгийский велогонщик.
  (1960—2011) — бельгийский политик.
  (1766—1840) — фризский политик.
  (род. 1981) — нидерландский футболист.

См. также 
 Матвей (значения)
 Матиас

Голландские имена
Мужские имена
Имена еврейского происхождения